Discovery World (kanał telewizyjny)
 Discovery World w Milwaukee – muzeum